Морозалья (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика. Административный центр кантона Голо-Морозалья. Округ коммуны — Корте.

Код INSEE коммуны — 2B169.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1072 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 697 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 457 были экономически активными, 240 — неактивными (показатель активности — 65,6 %, в 1999 году было 62,5 %). Из 457 активных работали 390 человек (217 мужчин и 173 женщины), безработных было 67 (24 мужчины и 43 женщины). Среди 240 неактивных 81 человек был учеником или студентом, 59 — пенсионерами, 100 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Корсика